To the Last Man é um premiado filme pornográfico gay dirigido por Chris Ward, Ben Leon e Tony Dimarco, sendo produzido pela Raging Stallion Studios.  Foi lançado em novembro de 2008.

Um grande 'épico'  western, é baseado no romance To the Last Man: A Story of the Pleasant Valley War escrito por Zane Grey.  O filme gira em torno de duas fazendas, uma com água e outra sem, no oeste americano.

O filme foi filmado em duas locações: uma em um rancho na Carolina do Norte e outra no interior do Estado do Arizona. O orçamento do filme beirou os US$200,000 de dólares, fazendo de To the Last Man a produção mais cara do gênero produzida em 2008.  É um filme pornográfico incomum, sendo que todos os personagens são mortos no final. O film e é o mais premiado na história da Ranging Stallion.

Prêmios em 2009 
 Grabby Awards
 Best Solo Sex Scene (Damien Crosse)
 Best Three-Way Sex Scene (Ricky Sinz, Scott Tanner & Logan McCree )
 Melhor Ator Coadjuvante (Scott Tanner)
 Melhor Diretor (Chris Ward, Ben Leon & Tony Dimarco)
 GayVN Awards
 Best Picture
 Melhor Ator (Ricky Sinz)
 Melhor Ator Coadjuvante (Scott Tanner – junto com Trevor Knight)
 Best Three-Way Sex Scene (Logan McCree, Ricky Sinz, e Scott Tanner)
 Best Oral Scene (Ricky Sinz & Jackson Wild)
 Melhor Diretor (Chris Ward, Tony Dimarco, Ben Leon)
 Melhor Roteiro (Tony Dimarco
 Best Cinematography (Chris Ward, Tony Dimarco, Ben Leon)
 Melhor Edição (Chris Ward, Tony Dimarco, Ben Leon)
 Melhor Direção de Arte
 Melhor Música (J.D. Slater & Nekkid)
 Best DVD Extras
 Best DVD Special Edition (4-disc Edition)
 Hard Choice Awards
 Best Film - USA
 Melhor Diretor - USA (Chris Ward, Ben Leon & Tony Dimarco)
 Melhor Ator - USA (Ricky Sinz)
 Best Videography
 Melhor Direção de Arte
 Melhor Música (J.D. Slater & Nekkid)
 Best Savage Humor Award (Ricky Sinz)
 Chance Erotic Moment (Damien Crosse & Anton Harri)

Filmes pornográficos de 2008
Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos gays